Frans Cuijpers (1962), een Nederlands schaker
Steef Cuijpers (1965), een Nederlands stand-upcomedian
Tine Cuijpers-Boumans (1908 - 1995), een Nederlands katholiek activiste en politicus

Zie ook 
Doorverwijspagina's:
Cuypers
Kuijpers
Kuipers
Kuypers